Geleia - em Moçambique
JAM, o código para os nomes de países (ISO 3166-1) da Jamaica
Jam (filme) - de 2006
Jam (canção) - de Michael Jackson, de 1992

Música 
Jam session - uma forma de improviso comum em clubes de jazz
Jam bands - um tipo de banda que realiza jams

Desambiguação